

Patronyme 
 Aileen Meagher (1910-1987), athlète canadienne, spécialiste du sprint ;
 Margaret Meagher (1911-1999), diplomate canadienne ;
 Rick Meagher (né le  à Belleville en Ontario), joueur de hockey sur glace professionnel canadien, aujourd'hui retraité, qui évolua dans la LNH avec les Canadiens de Montréal, les Whalers de Hartford, les Devils du New Jersey et les Blues de Saint-Louis ;
 Thomas Francis Meagher ( – ), révolutionnaire irlandais, qui servit dans l'armée américaine comme brigadier général pendant la Guerre de Sécession.

Toponyme
Le comté de Meagher est un des 56 comtés de l’État du Montana, aux États-Unis. En 2000, la population était de 1 932 habitants.